Луций Корнелий Сулла () — древнеримские аристократы и политики из патрицианской ветви Корнелиев Сулл:

 Луций Корнелий Сулла (умер в 124/122 году до н. э.) — отец диктатора.
 Луций Корнелий Сулла (138—78 до н. э.) — древнеримский государственный деятель и военачальник, диктатор, консул, император.
 Луций Корнелий Сулла — консул 5 года до н. э.
 Луций Корнелий Сулла Феликс — консул 33 года.